La  saison 2007-2008  voit le Benfica Lisbonne disputer la Liga Sagres.

Joueurs 2007/2008

Arrivée de joueurs

Départs de joueurs

Superliga

Coupe de la Ligue

Coupe du Portugal

Ligue des champions

Coupe UEFA

Statistiques 
  Matchs 

Légende :  M  : Matchs,  V  : Victoires,  N  : Nuls,  D : Défaites,  BP  : Buts Pour,  BC  : Buts Contre.
  Joueurs 

Lisbonne Benfica
2007-2008